Амагер:

 Амагер — датский остров в проливе Эресунн.
 Амагер — разновидность белокочанной капусты.
 Амагер Страннпарк — пляж и парк протяжённостью 4,6 км в Копенгагене.